Antoine Gachet d'Artigny (1706-1778), écrivain et religieux français ;
 Émile Gachet (1809-1857), historien belge ;
 Christian Gachet (1959-), médecin et chercheur français en hématologie ;
 Gérard Gachet (né en 1951), journaliste et homme politique français ;
 Grégory Gachet (né en 1976), skieur français ;
  :
 Jean Gachet (1894-1968), boxeur français,
 Jean Gachet (1920-2003), peintre français ;
 Paul Gachet (1828-1909), médecin, artiste et collectionneur d'art français, connu pour avoir fréquenté le peintre Vincent van Gogh.
Alain Gachet (né en 1951), ingénieur, explorateur et inventeur français, connu pour avoir inventé le système Watex
Stéphane Gachet (né en 1972), auteur de livres de sport et homme politique français